Stary cmentarz żydowski w Chmielniku
 Nowy cmentarz żydowski w Chmielniku